Il collegio elettorale di Lamezia Terme fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 1993; fu istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29) col nome di collegio di Nicastro, venendo ridenominato nel 1968 per effetto dell'aggregazione di Nicastro al nuovo comune di Lamezia Terme.

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Amato, Carlopoli, Cicala, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Filadelfia, Francavilla Angitola, Gimigliano, Girifalco, Gizzeria, Jacurso, Maida, Marcellinara, Martirano Lombardo, Miglierina, Motta Santa Lucia, Nicastro, Nocera Tirinese, Pianopoli, Platania, Polia, Sambiase, San Mango d'Aquino, San Pietro Apostolo, San Pietro a Maida, Sant'Eufemia Lamezia, Serrastretta, Soveria Mannelli, Tiriolo.

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Lamezia Terme